Hans Blix – politico, giurista e pubblico funzionario svedese
 Magnus Blix – fisiologo svedese
 Sverre Blix – calciatore norvegese